Plaats in Indonesië
 Sumuragung (Baureno), een plaats in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java
 Sumuragung (Sumberejo), een plaats in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java